Мобильный интернет — технология для подключения к сети Интернет практически из любого места. На данный момент все современные технологии мобильной связи представляют свои решения в сфере доступа к сети Интернет.

История развития 
Появление мобильного интернета напрямую связано с развитием мобильных технологий. Первые выходы в интернет через телефон осуществлялись по технологии связи CSD, где трафик считался по времени сессии. При этом интернет был очень дорогим.

При установлении сессии каждому устройству присваивается уникальный адрес, что, по сути, превращает его в сетевой узел (хост). Протокол GPRS прозрачен для TCP/IP, поэтому интеграция GPRS с Интернетом незаметна конечному пользователю. Данная технология открыла доступ к таким программам как ICQ, что позволило использовать новые методы коммуникации.

Со временем GPRS эволюционировала в более быструю технологию EDGE (2G,  — второе поколение). Данная технология до сих пор остается актуальной.

Следующим этапом развития технологии передачи данных в мобильных сетях, то есть 3G, стали UMTS (или W-CDMA) и CDMA2000 (IMT-MC), позволяющие обеспечить более надёжную связь при передвижении устройства между базовыми станциями и использовать скорость передачи до 2048 кбит/с (максимальная скорость для неподвижных устройств).

С момента широкого распространения технологий мобильного доступа в Интернет второго и третьего поколения большой популярностью стали пользоваться беспроводные модемы — устройства, позволяющие подключить ноутбуки и стационарные ПК к сети оператора мобильной связи.

На данный момент активно внедряются технологии LTE (4G). Сетью четвёртого поколения покрыты территории многих крупных городов и их агломерации. LTE— это сеть нового поколения, позволяющая пользоваться Интернетом на скоростях в несколько раз выше (десятки и сотни мегабит в секунду), по сравнению с сетями 3G.

Активно разрабатываются и тестируются технологии пятого поколения для передачи данных в мобильных сетях со скоростью выше 1 Гб/с.

Отметим ещё одну технологию, которая реализована практически во всех современных мобильных устройствах (таких как КПК, смартфонах, планшетах) — это беспроводная технология WiFi. Благодаря услуге мобильного интернета, предоставляемой оператором связи и возможности подключения к широкораспространённым Wi-Fi точкам доступа, современный человек практически в любом месте может воспользоваться доступом в Интернет — читать новости, смотреть фильмы, играть в игры, работать (в том числе удалённо), искать в Интернете и многое другое. Наблюдается взаимное проникновение этих технологий — существуют устройства, позволяющие подключаться к мобильным сетям 3G и 4G и одновременно организовывать точку доступа через Wi-Fi. Примеры таких устройств — домашние маршрутизаторы (роутеры) и модемы, подобные функции есть в современных смартфонах и планшетах.

Развитие технологий помогает использовать все преимущества мобильного интернета практически в любой точке земного шара. С каждым годом возрастают скорость и качество мобильного интернета, а стоимость услуг снижается.

В мире 
Успех мобильного интернета в мире тесно связан с активным развитием технологий мобильной связи и передачи данных.

Технологии мобильной связи и передачи данных являются активно развивающимся направлением в мире современных информационных технологий. Развитие технологий передачи данных ведет к реструктуризации всей информационной индустрии и интеграции телекоммуникационных, компьютерных и телевизионных сетей. Развитие же технологий беспроводной мобильной связи меняет образ жизни самого человека. Комбинация этих технологий обеспечивает мобильный доступ к ресурсам сети Интернет, что, в конечном счете, изменит её мир. Различные службы мобильной передачи данных, основанные на технологии мобильного доступа в Интернет, предоставляют абонентам широкий выбор онлайновых услуг:

 операции с ценными бумагами
 покупку товаров
 банковские операции
 платежи по счетам различного типа
 ориентацию и поиск объектов в городе

По данным исследования, проведённого в 17 странах Центральной и Восточной Европы, 2008 год был отмечен значительным ростом числа пользователей мобильного Интернета. Если в 2007 году количество использующих мобильный Интернет абонентов составляло 3,6 % от общего числа пользователей сети, то в 2008-м оно увеличилось до 12 %.

Проникновение телефонов с мобильным интернетом/смартфонов в мире: Франция 60/30 %, Германия 94/22 %, Англия 71/46 %, Италия 72/22 %.

Пользование мобильным интернетом входит в ТОП-10 операций с мобильным телефоном и рейтинг его продолжает расти.

Постсоветское пространство 
Несмотря на значительное отставание от мировых лидеров по уровню проникновения мобильного интернета, Латвия находится на первом месте среди европейских стран.

Количество пользователей мобильного интернета в России продолжает увеличиваться с каждым годом. Увеличение продаж смартфонов влияет на этот процесс самым активным образом, ведь треть всех владельцев «умных» телефонов ежедневно подключается с их помощью к сети. Если в 2007 году количество пользователей, использующих мобильный доступ, было всего 3,6 % от общего количества пользователей Интернета, то в 2008-м оно увеличилось до 12 %, а в 2011 году составило уже 18 %.

По данным TNS, наибольшую активность при использовании мобильного интернета проявляют пользователи в возрасте 12-24 лет.

Самыми востребованными функциями мобильного интернета являются: поиск информации (71 %), общение в социальных сетях (64 %), использование электронной почты (63 %), общение на форумах и блогах (40 %).

Услуги мобильного интернета третьего поколения предлагают в основном операторы из «большой четвёрки». Например, компанией «ВымпелКом» (бренд Beeline) услуга доступа к мобильному интернету предоставляется с начала 2000 годов по технологии WAP, а с 2008 года — по технологии 3G.

В последнем отчете CISCO прогнозирует рост мобильного дата трафика к 2015 году в 26 раз. Проникновение смартфонов возрастет за этот период в 1,5 раза (Россия — с 12 до 17 %), проникновение 3G увеличится в России с текущих 15-17 % до 50 %. В последнее время активно расширяется покрытие 4G-сети, наибольшее количество установленных вышек 4G-сети находится в центральной России, в меньшей степени покрытие распространено в Сибири и на Дальнем Востоке.

Мобильный интернет для работы 
Главное преимущество мобильного интернета для сотрудников компаний — это свобода перемещений с доступом к нужной информации. Из основных преимуществ мобильного интернета для работающих людей можно выделить несколько отдельных направлений: работу с корпоративной и личной почтой, работу с документами разных форматов, использование доступа в корпоративные сети и использование специальных корпоративных приложений.

Среди множества преимуществ мобильного интернета менеджеры компаний выделяют:

 Постоянный доступ к служебной корреспонденции, который позволяет существенно упростить и ускорить рабочий процесс организации.
 Возможность управления рабочим столом офисного компьютера в командировке, имея в своем распоряжении только мобильное устройство.
 Доступ к интранету компании и адресной книге избавляет работника от необходимости выяснять нужные в данную секунду контакты, которые уже внесены в корпоративные базы данных.

Согласно исследованиям, проведенным исследовательской компанией Ipsos Reid, среднестатистический пользователь решения BlackBerry (смартфон, специализирующийся на пользовании мобильного интернета и защищенной передачи данных) ежедневно конвертирует 60 минут непродуктивного времени в продуктивное, что соответствует 250 часам в год.

Сегодня для каждой мобильной платформы смартфонов (Android, iOS, BlackBerry и др.) разработано множество приложений на базе мобильного интернета. Для каждодневного использования это могут быть приложения, показывающие актуальную погоду, пробки, новости и т. д. Но для компаний такие приложения на базе мобильного интернета ещё и увеличивают эффективность бизнеса. Например, с их помощью можно отслеживать деловые новости, следить за котировками акций, визировать договора, утверждать командировки и многое другое.

См. также 
 Поколения мобильной связи

Примечания 

Изобретения Японии
Стандарты Интернета
Телефония